

Pessoas
 Bob Crane
 David Crane, produtor e escritor
 Fred Crane
 Hart Crane
 Roy Crane, cartunista estadunidense
 Stephen Crane, romancista, poeta e jornalista estadunidense
 Walter Crane, ilustrador e pintor inglês

Localidades

 Crane (Indiana)
 Crane (Missouri)
 Crane (Texas)
 Condado de Crane no Texas

Outros
 8761 Crane - asteróide
 Crane, Poole & Schmidt - empresa fictícia da série Boston Legal

Desambiguação